Georg Dietrich, Szinnyeinél Dietrich György (Szászsebes, 1740. május 1. – Rehó, 1784. november 18.) erdélyi szász evangélikus lelkész.

Életpályája 
1762-ben a szászsebesi iskola munkatársa és 1766-ban ugyanott lelkész lett; 1774-ben Rehóra hívták meg lelkésznek, ahol haláláig tevékenykedett.

Kéziratban maradt munkája: Primae lineae fatorum civitatis Sabesi, 28 fejezetben. (A marosvásárhelyi Teleki-könyvtárba került példányát tévesen Michael Conrad von Heydendorfnak tulajdonították.)

Források
 
 

Erdélyi szász evangélikus lelkészek
1740-ben született személyek
1784-ben elhunyt személyek
Szászsebesiek